Bassano puede referirse a:

Personas

Antonio Bassano Sarri (1946-1992): cantante italiano de música moderna.
Emilia Bassano (1569-1645), compositora inglesa de música barroca.
Francesco Bassano el Joven, pintor, hijo de Jacopo Bassano y hermano de Leandro.
Giovanni Bassano (c. 1558-1617?), compositor italiano de la Escuela Veneciana de música y reconocido intérprete de cornetto entre el Renacimiento y el Barroco.
Jacopo Bassano (h. 1515-1592), sobrenombre de Giacomo da Ponte, pintor manierista italiano nacido y muerto en Bassano del Grappa, cerca de Venecia.
Leandro Bassano (1557-1622), sobrenombre de Leandro da Ponte, pintor manierista hijo de Jacopo Bassano.

Geografía
Bassano Bresciano, localidad y comune italiana de la provincia de Brescia en la región de Lombardía.
Bassano del Grappa, municipio de Italia de la provincia de Vicenza en la región del Véneto.
Bassano in Teverina, localidad y comune italiana de la provincia de Viterbo en la región de Lacio.
Bassano Romano, localidad italiana de la provincia de Viterbo en la región de Lacio.
Nova Bassano, municipio y a la vez una ciudad brasileña del estado de Río Grande del Sur.
San Bassano, localidad y comune italiana de la provincia de Cremona en la región de Lombardía.